

Geografia 
 Messico
 Nuevo Laredo – città dello Stato di Tamaulipas in Messico

 Spagna
 Laredo – città della Cantabria

 Stati Uniti d'America
 Laredo – città della Contea di Grundy, Missouri
 Laredo – capoluogo della Contea di Webb, Texas

Musica 
 Laredo – traccia dell'album Tomahawk dei Tomahawk del 2001
 Laredo – traccia dell'album Infinite Arms dei Band of Horses del 2010

Televisione 
 Laredo – serie televisiva statunitense degli anni 1960